

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Haskell – città della Contea di Saline, Arkansas
Haskell – città della Contea di Muskogee, Oklahoma
Haskell – capoluogo della Contea di Haskell, Texas

Informatica 
Haskell – linguaggio di programmazione

Persone

Di cognome "Haskell" 
Gordon Haskell – bassista e cantante britannico
James Haskell – rugbista a 15 inglese

Di prenome "Haskell" 
Haskell Curry – matematico e logico statunitense
Haskell Wexler – direttore della fotografia statunitense